

Astronomia
 Giano – satellite di Saturno

Geografia
Italia
 Centro Giano – frazione (zona "O" 30) di Roma Capitale, situata nel territorio del Municipio Roma X 
 Giano dell'Umbria – comune della provincia di Perugia (Umbria)
 Giano Vetusto – comune della provincia di Caserta (Campania)
 Giano – affluente del fiume Esino (Marche)
 Monte Giano – montagna dell'Appennino

Mitologia
 Giano – dio della religione romana

Onomastica
 Giano – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
Giani
Janus